Jest to lista potworów, które występowały w francuskim serialu animowanym Kod Lyoko. Z niewielkimi wyjątkami, potwory tworzone są przez Xanę, żeby walczyły dla niego w Lyoko.

Potwory Xany 
Każdy z potworów ma wspólne znamię: oko Xany. Pojedyncze uderzenie którąkolwiek z broni w tę część, niszczy potwory. Mogą być też zniszczeni w inne sposoby, takie jak przypadkowe trafienie laserem innego potwora, powalenie o ścianę, wpadnięcie do cyfrowego morza albo zgniecenie. Z wyjątkiem Strażnika i Scyfozoy, każdy potwór ma broń laserową o różnej sile, tak bardzo jak podrzędne bronie w niektórych przypadkach. Potwory mają urozmaicone poziomy inteligencji, która jest często bezpośrednio powiązana z ich siłą.

Bloki 
Bloki (ang. Bloks; fr. Blocks) wyglądają jak sześciany z sześcioma odnóżami, za pomocą których mogą się poruszać. Posiadają czworo oczu Xany, po jednym na każdą ścianę boczną.

Oczy na głowie bloka mają różne funkcje. Przednie oko pełni rolę mózgu, prawe strzela laserem, lewe promieniem zamrażającym, a tylne pierścieniami ognia. Głowa bloka może się obracać, a oczy nie są rozróżnialne 

Każda z tych broni ma specyficzną poświatę: czerwony dla lasera, jasnoniebieski dla promienia zamrażającego, a pomarańczowy dla pierścieni ognia. Laser i pierścienie ognia za trafienie zabierają 30 punktów. Wystrzelony lodowy promień ma niekiedy różne efekty. Jeśli ktoś jest całkowicie zamrożony, ulega dewirtualizacji lub jest unieruchomiony w lodzie przez 3 minuty. Niekiedy tylko jakaś część ciała zostaje trafiona, więc tak samo jest unieruchomioma w lodzie. Przy jednej okazji Blok został trafiony, lecz się nie zdewirtualizował.

Bloki zwykle pojawiają się w grupie od dwóch do czterech. Są inteligentne i wytrwałe. Zwykle ignorują większość zagrożeń, ale niekiedy robią unik.

Strażnicy 
Strażnicy (ang. Guardians; fr. Tornades) to duże, pomarańczowe sfery wykorzystywane przez Xanę do łapania ofiar w Lyoko. Ofiara traci świadomość i nie może być zlokalizowana lub rozmawiać w Lyoko. Strażnik nie potrafi zdewirtualizować swojej ofiary. Można go oszukać do wypuszczenia jeńca, jeśli dokładny duplikat pojawi się przed nim. Zniszczy to jego, rozproszy to jego energię w formie pomarańczowych nici. Siła jest bezużyteczna przeciwko tym wrogom, jednak Odd i Ulrich próbowali przy dwóch różnych okazjach. Nie mogą być zniszczeni, bowiem nie mają żadnego Oka.  Byli tylko  w  pierwszym sezonie, lecz w tym tylko dwa razy; kiedy Strażnik uwięził najpierw Yumi (w odcinku 7 Fałszywy obraz), a potem Aelitę (w odcinku 10 Dziewczyna z marzeń).

Strażnicy nie są zbyt inteligentni, więc nie wykorzystują żadnej strategii. Jedynie podkradają się i zdobywają swój cel. Wtedy przenoszą się do zapadłego obszaru, aby uniknąć wykrycia. W pierwszym przypadku potwory tylko wysłano, by chronić. W drugim, zdobyło to Aelitę, więc jej możliwość, że zostanie wyzwolona, była znacznie zmniejszona.

Szerszenie/Osowce 
Szerszenie (ang. Hornets; fr. Frelions/Frôlions) nie posiadają odnóży, ale za to mają dziesięć cienkich skrzydeł, po pięć z każdej strony ciała. Potrafią bardzo szybko latać, więc grupa musi używać swoich wehikułów. Niekiedy robią bardzo dobre manewry. Symbol Oka umieszczone jest na czole. Lider grupy Szerszeni ma 15 punktów życia, a towarzysze mają po 12 punktów. Jeśli się zniszczy tego lidera, powinno się zdarzyć, że reszta zginie, ale to się jeszcze nie wydarzyło.

Szerszenie posiadają dwa typy broni. Pierwszy to laser, którymi strzelają z końca „ogona”, czyli tam gdzie pszczoła ma żądło. Drugi natomiast to jad, którą wylewają przez swój „kolec”. Szerszenie, które posiadają truciznę, mają 30 punktów życia. Laser za uderzenie odejmuje 20 punktów, a jad wysysa punkty życia z każdego dookoła tego.

Szerszenie zwykle przebywają w grupie od trzech do siedmiu.

Karaluchy 
Karaluchy (ang. Kankrelats; fr. Kankrelats) są najmniejsze i najsłabsze z potworów Xany. Nie są bardzo szybkie, ale bardzo dobre unikają ataków dzięki swojej małej wielkości. Słabym punktem dla nich jest oko na karapaksie (pancerzu). Są ostatnimi inteligentnymi potworami Xany. Były pierwsze w Lyoko.

Karaluchy mają swoje działo laserowe umieszczone pod pancerzem. Laser ten jest słabszy od innych potworów, odejmuje za uderzenie 10 punktów, jednak w jednym odcinku, pojedynczy laser odbierał 50 punktów. Wymaga też jednorazowego ładowania przed strzelaniem. Mogą nawet strzelać wiązką podczas chodzenia. W odcinku 64, laser trafił Odda, który nie odniósł poprzednio żadnych obrażeń (miał 100 punktów) i zdewirtualizował go jednym strzałem.

Karaluchy były pierwszymi potworami, które zostały zmaterializowane w prawdziwym świecie. Wiązki laserowe były słabe i nieefektowne, większość ludzi odniosła kilka trafień niż raczej cierpiący skutek. Jim walczył z nimi, używając pistoletu do przybijania gwoździ.

Karaluchy zwykle poruszają się w grupie od trzech do pięciu, żeby zwiększyć swoją kiepską indywidualną moc. Niekiedy atakują z wielokrotną grupą, ale zwykle z jednego kierunku.

W Ultimatum trzy Karaluchy zlatywały przez lodowy tunel w stylu „”. Pierwszy zatrzymał się w porę, żeby patrzeć w dół, drugi uderzył w pierwszego, a trzeci runął w nich, spowodowało to, że wszyscy trzej spadli do tunelu.

Kraby 
Kraby (ang. Krabes) wyglądają jak ich imiennicy, tyle że nie mają szczypiec i tylko 4 nogi, za to dłuższe i ostro zakończone. Mają 3 bronie. Pierwsza to podstawowy laser, który zabiera 40 punktów. Wystrzeliwany jest z małego punktu przed oczami Kraba, w którym zbierają się 3 krótkie lasery, każdy z jednego oka. Podczas wystrzału widać też pojawiające się przez chwilę czerwone oko Xany. Drugą bronią jest szeroki niebieski promień wystrzeliwany z podbrzusza. Nikt nigdy nie został nim trafiony, ale prawdopodobnie zadaje całe 100 punktów obrażeń. Trzecią bronią są ostro zakończone odnóża, które działają jak prawdopodobnie każda broń wręcz - zadaje 10 pkt/0,0001 sekundy. Oko Xany umiejscowione jest na poziomym grzbiecie, więc trafienie w nie z ziemi może być trudne, ale zwykle takie nie jest, z powodu umiejętności skakania wszystkich wojowników Lyoko.

Megaczołgi 
Megaczołgi (ang. Megatanks) wyglądają jak wielkie, czarne, metalowe kule z czerwoną szczeliną biegnącą przez środek i pojawiającym się prostopadłym do niego pasmem oczu Xany, jednak z zewnątrz i tak są praktycznie niezniszczalne (nie licząc utonięcia w Cyfrowym Morzu). Gdy otworzy się wzdłuż tego paska, ukazuje się metalowa konstrukcja z czerwonym „mięsem”, przewodami elektrycznymi oraz główną obręczą z dwoma oczami Xany. Wystrzeliwuje ona kolisty czerwony laser, zabijający wszystko na swojej drodze. W odcinkach „Fałszywy trop” i „Sabotaż” Megaczołg położył się na jednej z połówek, przez co jego laser pokrył całą powierzchnię płaszczyzny jakiś metr nad ziemią. Mogą też rozpędzać się do wysokiej prędkości podczas toczenia się, co może skończyć się zdewirtualizowaniem wojownika Lyoko przez rozjechanie lub wypadnięciem poza krawędź platformy.

Pełzacze 
Pełzacze (ang. Creepers; fr. Rampants) mają organiczną górną humanoidalną połowę ciała i mechaniczny ogon. Z lewej i prawej mają razem dwa odnóża, z pomocą których mogą poruszać. Oko mają na wierzchołku swojej głowy. Ugodzenie w jakąkolwiek część ich ciała, niszczy je.

Pełzacze mają laser w swoich paszczach. Promień za uderzenie odbiera 40 punktów. Potrafią również naładować laser dla mocniejszego ataku. Ile punktów odejmuje naładowany strzał - nie wiadomo, jako że jedyną rzeczą nim trafioną były bariery ochronne rdzenia Lyoko.

Pełzacze mają swoje drogi, aby pojawić się i zaatakować grupę. W przeciwieństwie do innych potworów, po wybuchu zostawiają organowate kawałki znikające po paru sekundach. W odcinku Fala przypływu Pełzacz uformował się z czerwonego impulsu jak kometa. Atakują zwykle w dużej grupie. Cechą charakterystyczną jest to, że pojawiają się tylko w piątym sektorze Kartaginie, gdzie dodatkowo mogą się poruszać po wszystkich powierzchniach, niezależnie od tego, czy stanowi ona podłogę, sufit, ścianę lub powierzchnię podpodłogową.

Scyfozoa 
Scyfozoa (ang. Scyphozoa) jest potworem Xany, który pojawia się od 2 serii. Wygląda jak wielka meduza (Scyphozoa to po łacinie „krążkopławy”) z ośmioma przezroczystymi mackami, dolną częścią ciała w kształcie długiego, różowego szpica oraz okrągłym, przezroczystym kloszem z okiem Xany. Jej pierwotnym zadaniem była kradzież kodu Aelity w celu zdobycia Kluczy do Lyoko. Potrafiła też odebrać całość lub fragment kodu DNA. Od 3 serii dostała zdolność przejmowania kontroli nad dowolną ofiarą. Ofiarami tego typu ataków była przede wszystkim Aelita (bo tylko ona mogła wpisać KOD XANA niszczący sektor Lyoko) oraz William.

Scyfozoa jest bardzo wytrzymałym, ale tchórzliwym stworem. Wystarczy obcięcie kilku macek lub mocniejszy atak by oddaliła się z pola walki, lecz prawie nigdy nie udało się jej zniszczyć (wyjątek stanowią odcinki „Jezioro”, kiedy to Aelita przeszkodziła jej w niszczeniu Skida, a gdy Scyfozoa pada na ziemię, można zobaczyć, że znika, oraz należący do serii „Ewolucja” odcinek „Bunt”, w którym przejęła kontrolę nad Williamem, lecz wybuchła po odcięciu jej macek). Posiada oko Xany, ale jeszcze nikomu nie udało się w nie trafić. Występuje tylko w pojedynkę (prawdopodobnie istnieje tylko jedna) i zawsze pod eskortą kilku innych potworów. W „Ewolucji” jej imię wymawiane jest „Scyfoza”, poza tym jest tam ona znacznie słabsza - ofiara (a konkretnie William) jest pod jej kontrolą dopóty, dopóki jest przez nią trzymana (początkowo Scyfozoa najpierw xanafikowała ją podczas trzymania, a kiedy sama ją puszczała, tamta była już pod kontrolą Xany), a poza tym - jak wyżej - można ją bez problemu zniszczyć obcinając macki (w poprzednich odcinkach mogło ją to co najwyżej zmusić do odwrotu).

Manty 
Manty (ang. Mantas) wyglądają jak płaszczki. Manta to zwierzę o niebieskim i białym kolorze z niebieskim okiem Xany na grzbiecie. Manta rodzi się w Sektorze Piątym (wychodzi z Niebiańskiej kopuły) i jest częścią jego systemu zabezpieczeń. Manta potrafi latać, a do sterowania wykorzystuje swój potężny ogon. Jej broniami są laser oraz wypuszczane bomby. W odcinku Zimna wojna po raz pierwszy pojawiła się w sektorze, który nie był Kartaginą. Z kolei w "Ewolucji", w odcinku "Upór", po raz pierwszy pojawiają się w Cyfrowym Morzu.

Czarna Manta (ang. black Manta) służy do transportu Williama w powietrzu. Pojawia się jak William powie MANTA. Po raz pierwszy pojawiła się w odcinku William powraca.

Tarantule 
Tarantule (ang. Tarantulas) z wyglądu przypominają pająki, jednak posiadają tylko cztery odnóża, z czego co najmniej dwa są zakończone laserami. Żeby strzelać tarantula ustawia się na 2 tylnych nogach i zaczyna działać jak stacjonarna wieżyczka. Może też przez krótki czas biegnąć na tylnych odnóżach i oddać kilka strzałów przed utratą równowagi. Tarantule komunikują się ze sobą rycząc.

Polimorficzne Spektrum 
Klon Polimorficzny (ang. Polymorphic clone) to jeden z najlepszych stworów Xany. To jedyny potwór, który rodzi się na Ziemi. Może przybrać kształt niemal dowolnej istoty i razić prądem. Podczas przybraniem nowej formy staje się fioletowym, bezkształtnym obłokiem. Często do pojawień Spektrum, potrzebna była aktywna wieża. W odcinku Pocałunek Xany został nazwany Polimorficzny Klon, a w odcinku Odkrycie został nazwany Polimorficzne Widmo.

William (4 seria) 
Zniszczył rdzeń. Kiedy Aelita i Jeremy odbudowali Lyoko, William powrócił. Był nadal pod kontrolą X.A.N.Y.; od tej pory atakował głównych bohaterów (zwłaszcza Aelitę) w sektorach i replikach. Przez cały czwarty sezon Jeremy usiłuje go uwolnić. Kiedy William został teleportowany do bazy z superkomputerem repliki sektora polarnego, by powstrzymać Yumi i Odda, Aelita skopiowała z wieży kierującej teleportacją chłopaka wszystkie programy, których X.A.N.A. używa do jego kontroli. Z pomocą tych informacji Jeremy’emu udało się go w końcu uwolnić. W ostatnim odcinku X.A.N.A. znów opętał Williama, lecz tym razem w świecie realnym. Wraz ze zniszczeniem wirusa poprzez system wieloczynnikowy, William został od-xanifikowany. Występuje w 5 sezonie.

Potwory cyfrowego morza

Kongery 
Kongery (ang. Kongers) to inaczej skrzyżowanie mureny z węgorzem. Ich zadaniem jest atak Skida, a pierwszy raz zrobiły to w odcinku Dziewiczy rejs. Mają ogromną paszczę z wystającymi zębiskami i niebieski, półprzezroczysty ogon, wewnątrz którego można dostrzec bladą, żółtawą kulę z dwojgiem oczu Xany. Ważą tylko 10 kg. Podobnie, jak wszystkie (z wyjątkiem Kolosa) nowe potwory z czwartej serii, Kongery mieszkają w Cyfrowym Morzu. Atakują strzelając laserami z oczu.

Rekiny 
Rekin (ang. Sharks) to potwór, którego zadaniem jest atakowanie NavSkidów. W dodatku jest szybszy niż Kongery. Jego kolory są identyczne, jak Manty Williama. Strzela torpedami.

Kalmar 
Kalmar (ang. Kalamar) to nowy potwór Xany stworzony specjalnie, by atakować Skidbladnira. Czterema cienkimi mackami chwyta się Skida, a następnie z dolnej części głowotułowia wyłania się wiertło, które wierci dziurę w szybie pilota statku. W głowotułowiu o kształcie cytryny mieści się też oko Xany, z którego Kalmar strzela laserami. Potwór pojawił się tylko w odcinku Kuzyn z odzysku.

Kolos 
Kolos (ang. Colossus) to ogromny człekokształtny potwór, stworzony jest z materiałów wulkanicznych, a przez całe jego ciało przepływają rzeki lawy. Z głowy wyrasta mu coś na kształt sześciu powyginanych, zwęglonych gałęzi (trochę jak u jednej z postaci na obrazie Salvadora Dalego "Płonąca żyrafa"), zaś jego twarz wygląda jak biała, okrągła, gumowa maska z dwoma długimi, cienkimi, spiczastymi wyrostkami luźno zwisającymi z jego brody. Posiada kilkoro oczu: jedno na miejscu „twarzy”, drugie na jednej z rąk (ręce-mieczu) oraz kilka mniejszych wokół tego drugiego. W obydwa duże trzeba uderzyć, by go zniszczyć (i tak się stało w odcinku Walka aż do końca, bohaterem okazał się Ulrich). Po śmierci nie rozpada się, lecz pokrywająca jego ciało lawa znika, a on sam pada na ziemię (tym samym miażdżąc i dewirtualizując Ulricha). Kolos jest większy od wież w Lyoko, a atakuje rękami lub... depcze nogami. Każde uderzenie równa się z dewirtualizacją. Ma taką siłę, że jedno uderzenie ręką-mieczem od razu zniszczyło Skidbladnira. Spośród potworów mających więcej niż jedno oko Xany ten jest jedynym, u którego trzeba zniszczyć więcej niż jedno, by go pokonać.

Inne potwory

Marabunta 
Marabunta (ang. Marabounta) została stworzona przez Jeremiego, zainspirowanego przez notatkę z dziennika Hoppera i informacji o zwyczajach południowoamerykańskich mrówek wędrownych. Marabunta jest bezkształtną czarną kulą, która pomnaża się według formularza cyfrowej mitozy. Pochłania wszystko na swej drodze i niszczy potwory Xany.

Marabunta zaatakowała Aelitę, ponieważ była związana z Xaną (co potem okazało się nieprawdą). Potwory oraz wojownicy Lyoko połączyli siły w zniszczeniu Marabunty. Udało się to dzięki Oddowi, który na grzbiecie Kraba dotarł do pierwszej czarnej kuli i strzelił w nią strzałką, zarażoną wirusem przez Jeremiego.

Ninja 
Tajemnicze postaci o ludzkich kształtach, ubrane w czarne kombinezony i uzbrojone w szable. Pojawiają się dopiero w 5 sezonie i bronią dostępu do serca Kory. Początkowo pokonanie ich jest nie lada problemem, jednak gdy wojownicy Lyoko odkrywają ich sekret sytuacja ulega zmianie. Okazuje się, że za awatarami stoją prawdziwi ludzie, pracujący dla profesora Tyrona. Do ich nadzwyczajnych zdolności należą: niewidzialność, super prędkość i możliwość ukrycia się w ścianach, co pozwala im na atak znienacka. W odcinku 14 okazuje się, że mogą również przetrwać w cyfrowym morzu.

Potwory sektora wulkanicznego 
Potwory z sektora wulkanicznego to ulepszone przez Xanę wersje już istniejących w Lyoko potworów. Wielu fanów wierzy, że Kolos wywodzi się również z sektora wulkanicznego bazując na jego wyglądzie.

Wulkanoidy 
Ulepszone wersje Karaluchów, zbudowane ze skał wulkanicznych. Są większe i silniejsze od pierwowzoru. Posiadają również zdolność tarczy. Występują tylko w grze Code Lyoko: Quest for Infinity, w stworzonym na potrzeby gry sektorze wulkanicznym który nie występuje w serialu. 

Kod Lyoko
Kod Kyoto
Kod Lyoko